Dornfeld steht für:

Geographie:
 Dornfeld (Namibia), Ansiedlung in Namibia
 Tarnica (Niemodlin), Dorf in Polen
 Ternopillja, Dorf in der Ukraine
 Trnové Pole, Gemeinde in Tschechien

Personen:
 Immanuel Dornfeld (1796–1869), deutscher Verwaltungsbeamter und Weingärtner
 Johann Dornfeld (1643–1720), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer  
 Lothar von Dornfeld (1857–1946), österreichischer Generalmajor

Siehe auch:
 Dörnfeld